Bresnik (Kraljevo)
Bresnik (Prokuplje)

Desambiguações de topônimos